Mülleder ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mülleder (1961–1999), österreichischer Organist und Vikariatskantor, Domkapellmeister zu Wiener Neustadt
 Ingrid Mülleder (* 1959), österreichische Schauspielerin